Mitologia:
 Aecides (família), patronímic, descendents d'Èac, l'avi d'Aquil·les
 Biografies:
 Aecides de l'Epir, rei de l'Epir